terapia szokowa (ekonomia)
 terapia elektrowstrząsowa
 Terapia szokowa (album)